Geografia:
 Els Drus (Alps), muntanya dels Alps francesos composta de dos pics, el Gran Dru i el Petit Dru.
 Muntanyes del Djebel Drus
Djebel Drus, estat autonòmom de Síria sota mandat francès
 Biografies: nom llatí
Drus (família), família romana de la gens Lívia
Marc Livi Drus Emilià, magistrat romà
Gai Livi Emilià Drus, cònsol el 147 aC 
Marc Livi Emilià Drus, tribu de la plebs el 122 aC i cònsol el 112 aC 
Gai Livi Emilià Drus el jove, magistrat romà
Marc Livi Drus, magistrat romà
Livi Drus Claudià, pare de Lívia Drusil·la
Marc Livi Drus Libó, cònsol el 15 aC 
Luci Escriboni Libó Drus, conspirador romà
Neró Claudi Drus (Drus el Vell o Drus Major), germà de Tiberi, casat amb Antònia Major
Tiberi Claudi Drus Cèsar, l'emperador Claudi
 Drus Cèsar (Drus el Jove o Drus Menor), fill de l'emperador Tiberi
Drus Cèsar, fill de Germànic i Agripina Major, germà de Calígula
Drus Germànic, fill de l'emperador Claudi
Dècim Drus, cònmsol en data desconeguda probablement cònsol sufecte el 137 aC
Gai Drus, historiador romà
 Religió: membre d'una comunitat religiosa de l'Orient Pròxim. Vegeu drusos.